Центральная область () — одна из 5 областей Того. Площадь области равна 13 182 км². Численность населения составляет 617 871 человек (на 2010 год). Плотность населения — 46,87 чел./км². Административный центр области — город Сокоде. Другие города — Тчамба и Сотубуа.

География 
Центральная область Того расположена в центральной части страны. На севере от Центральной области находится область Кара, на юге — область Плато. К западу от неё проходит государственная граница Того с Ганой, на востоке — государственная граница с Бенином.

Административное деление 

Область разделена на 4 префектуры:
 Блита
 Сотубуа
 Тчамба
 Тиауджо

Примечания 

Области Того